El nombre de Isabel de Hungría puede referirse a:

Santa Isabel de Hungría (1207 – 1231). Hija del rey Andrés II de Hungría. 
Isabel de Hungría (1236 - 1271), duquesa consorte de Baviera. Madre del duque Otón III de Baviera y rey de Hungría. 
Beata Isabel de Hungría (1260 - 1320). Hija del rey Esteban V de Hungría.
Beata Isabel de Hungría (1292 - 1338). Princesa real húngara hija de Andrés III de Hungría. Ella fue al última miembro de la Casa de Árpad.